

Lugares

Antártica
Glaciar Berwick

Austrália 
Berwick (Victoria)

Canadá 
Berwick (Nova Brunswick)
Berwick (Nova Escócia)
Berwick (Ontário)

Estados Unidos 
Berwick (Illinois)
Berwick (Iowa)
Berwick (Luisiana)
Berwick (Maine)
Berwick (Ohio)
Berwick (Dacota do Norte)
Berwick (Pensilvânia)

Nova Zelândia
Berwick (Nova Zelândia)

Reino Unido

Inglaterra 
Berwick-upon-Tweed
Berwick (East Sussex)
Berwick (Gloucestershire)
Berwick (Shropshire)

Escócia 
Condado de Berwick

Desambiguações de topônimos